GP Oetingen 2021 var den første udgave af det belgiske cykelløb GP Oetingen. Det blev kørt i kommunen Gooik i provinsen Vlaams-Brabant den 14. marts 2021 med start og mål i Oetingen. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer 2021.

I november 2020 annoncerede arrangørerne bag Gooikse Pijl, at de ville lave et cykelløb for kvinder. Rytterne skulle køre en 12 km lang rundstrækning ved byen Oetingen ti gange.

En gruppe på ti ryttere kom samlet til mål, og her vandt italienske Elisa Balsamo spurten. Jolien D'Hoore og Marianne Vos tog sig af de sidste to pladser på podiet.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021